Gozdawa peut désigner en Pologne :
 Gozdawa, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Gozdawa, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Gozdawa, village de la voïvodie de Mazovie
 Gozdawa, village de la voïvodie de Poméranie